Hydrometrospora är ett släkte av svampar. Hydrometrospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hydrometrospora